Gilberto de Moura Filho, conhecido profissionalmente como Betto Moura (Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 1957) é um compositor brasileiro.

Obras 
 Anoiteceu (c/ Chico Salles)
 Carioca nordestino (c/ Chico Salles)
 Coração bandoleiro (c/ Chico Salles)
 Desafio (c/ Chico Salles)
 Fantasia na cabeça (c/ Chico Salles)
 Frevança (c/ Chico Salles)

Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Naturais da cidade do Rio de Janeiro